Площадь Ури́цкого:

Россия 
 Площадь Урицкого — прежнее название Крымской площади (до 2015 г.) в Железнодорожном районе Самары.
 Площадь Урицкого — прежнее название Дворцовой площади в Санкт-Петербурге с октября 1918 года до января 1944 года.

Украина 
 Площадь Урицкого — прежнее название площади Ирины Бугримовой в Харькове.
 «Площадь Урицкого» — планируемая станция Харьковского метрополитена.

См. также 
 Улица Урицкого
 Переулок Урицкого (Мелитополь)